Fredrik Johansson (med olika stavningar) kan syfta på:

Fredrik Johanson (1853–1942), svensk fabrikör och riksdagsman
Fredrik Johansson (jockey), född 1971, svensk jockey
Fredrik Johansson (ishockeyspelare), född 1975, svensk ishockeyspelare
Fredrik Johansson (friidrottare), född 1986, svensk sprinter
Fredrik Johansson (hinderlöpare), född 1986, svensk hinderlöpare (IFK Växjö)
Fredrik Johansson (maratonlöpare), född 1985, svensk maratonlöpare (Ullevi FK)
Fredrik Johansson (orienterare), född 1986, svensk orienterare (IFK Lidingö)
Fredrik Johansson (fotbollsspelare), född 1994, svensk fotbollsspelare (Piteå IF)

Fredrik Johansson (gitarrist)

Se även
 Johan Fredrik Johansson (1810–1871), svensk filolog och skolman